Qerrulik bezeichnet:
 Qerrulik (Bucht), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qerrulik (Fjord), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qerrulik (Insel, Qasigiannguit Avannarliit), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qerrulik (Insel, Qeqertasussuk), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland